Finská liga ledního hokeje 1970/1971 byla 40. ročníkem SM-sarja. Zúčastnilo se dvanáct týmů, vítězem ligy se stal tým Ässät Pori.

První kolo

Finálové kolo

Externí odkazy 
 Sezóna na hockeyarchives.info

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1970
Lední hokej v roce 1971
Sport ve Finsku v roce 1970
Sport ve Finsku v roce 1971